

Geografia 
 Santa Maria Nuova – comune italiano in provincia di Ancona
 Santa Maria Nuova Spallicci – frazione di Bertinoro in provincia di Forlì
 Borgo Santa Maria Nuova – quartiere di Asti partecipante al Palio
 Santa Maria La Nova – frazione di Campagna in provincia di Salerno

Altro 
 Santa Maria Nuova – titolo cardinalizio corrispondente oggi alla basilica di Santa Francesca Romana, Roma
Ospedale di Santa Maria Nuova, Firenze

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria La Nova